Gurzuf — музыкальный проект аккордеониста Егора Забелова и барабанщика Артёма Залесского (Минск, Беларусь).

История 
Проект был создан в 2005 году. За время своего существования группа приняла участие в различных музыкальных фестивалях, отыграла сольные концерты на сценах России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Германии, Бельгии, Голландии, Испании, Португалии, Франции, Швейцарии и Англии.
Весной 2007 года на тон-студии "Мосфильма" был записан дебютный альбом "Несуществующее кино".

Фестивали 
Участие в фестивалях:

Беларусь
 Фестиваль белорусской альтернативной музыки «Походный Шелкопряд» (Минск, 2006)
 Фестиваль «МОЖНО» (Минск, 2011)
 Фестиваль «Вольнае паветра» (Минск, 2011)

Россия
 Фестиваль «Пустые Холмы» (2006, 2007, 2008, 2011, Подмосковье)
 World music фестиваль «Этнолэнд» (Сорочаны, 2006)
 «Метафест» (Самара, 2007)
 Фестиваль «Роза мира» (Москва, 2007)
 Международный фестиваль Сергея Курёхина SKIF (Санкт-Петербург, 2008)
 World music фестиваль «Этно-механика» (Санкт-Петербург, 2009)
 Фестиваль SKIF в Перми (2011)

Украина
 Фестиваль Jazz Bez (Львов, Тернополь, 2009)
 Фестиваль ArtPole (Одесса, 2010)

Литва
 фестиваль аккордеонной музыки (Вильнюс, 2011)

Польша
 Фестиваль альтернативной музыки Podwodny Wroclaw (Wroclaw, 2008)
 4 Spotkania Circowo-Teatralne (Srebrana Gora, 2008)
 13 Miedzunarodowe Spotkania ze Sztuka Ludowa (Cheremcha, 2008)
 Spotkania z Natura i Sztuka (Suprasl, 2009)
 Slot Art Fest (Lubiąż, 2009)
 Jazz Bez Festival (Lublin, 2009).
 25 Dni Sztuki Wspolczesnej (Bialystock, 2010)
 Фестиваль альтернативной белорусской музыки Basowiszcza (Grodek, 2010)
 Festiwal Rytmu i Ognia (Gdynia, 2010)

Германия
 Festival «Umsonst&Draussen» (Wurzburg, 2010)
 Festival «Fusion» (Larz, 2010)

Австрия
 11. International Accordion Festival (Vienna, 2010)

Швейцария
 B-Sides Festival (Luzern, 2009)
 Gena Open Air (Geneva, 2009)
 Festival «Hors Tribu» (Motiers, 2009)
 Festival «du Gibloux» (Friburg, 2010)
 Akkordeon Festival (Zug, 2011)

Нидерланды
 «TOTAAL» Festival (Bladel, 2009)
 Festival «AccordeonSlag» (Tilburg, 2011)

Бельгия
 Accordion festival «Airbag» (Brugge, 2010)

Франция
 Accordion festival «Le Grand Soufflet» (Rennes, 2008, 2011)
 Festival «Roulements de Tambour» (Rennes, 2009)
 Accordion festival «Le Printemps des Bretelles» (Strasbourg, 2009)
 Accordion Festival (Roubaix, 2009)
 Festival Accordeon-Nous a Trentels (Trentels, 2011)

Финляндия
 Festival «Tusovka Rock» (Helsinki, 2010, 2011)

Португалия
 World Accordion Festival (Torres Vedras, 2009)

Великобритания
 World competition «Global battle of the bands» (London, 2007)

Дискография

альбомы 
 «Несуществующее кино» — записан на студии «Мосфильма» в 2007 году.

участие 
 Запись музыки к спектаклю «Моби Дик» — режиссёр А.Лелявский, композитор Егор Забелов, премьера состоялась в городе Магдебург (Германия) в 2008 году.

Награды 
 Почётная премия Сергея Курёхина в номинации «Этно-Механика» (Санкт-Петербург, 2011).

См. также 
 Музыкальные коллективы Беларуси

Ссылки 
 официальный сайт
 группа «Gurzuf» на Myspace
 группа «Gurzuf» на LastFM
 Егор Забелов на LastFM

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы Белоруссии
Инструментальная музыка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2012 году
Культура Минска